Dimsdale ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Dimsdale (1914–1991), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Joseph Dimsdale (1849–1912), britischer Politiker, Abgeordneter des House of Commons, Lord Mayor of London
 Thomas Dimsdale (1712–1800), britischer Mediziner

Dimsdale bezeichnet:

 Dimsdale (Schiff), Segelschiff (1890–1913)